IPSE steht für:
 Association of Independent Professionals and the Self-Employed, britischer Berufsverband der Selbständigen
 Improving Patient Safety in Europe, Vorgänger-Netzwerk von Healthcare-Associated Infections Surveillance Network (HAI-Net) zur Überwachung berufsbedingter Infektionen bei europäischem Medizinpersonal

IPSE/alpha 1 steht für:
 Interleukin-4-inducing Principle of Schistosoma mansoni Eggs, sekretorisches Glycoprotein aus den Eiern von Schistosoma mansoni (Pärchenegel), dem Erreger der Darm-Bilharziose

Ipse steht für:
 Ipse, Ortsteil der Hansestadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ipse dixit

Abkürzung